Džamija Fethija u Bihaću
Džamija Fethija u Teočaku